Župnija Poljane je lahko:

 Župnija Poljane - Dolenjske Toplice, Škofija Novo mesto
 Župnija Poljane nad Škofjo Loko, Nadškofija Ljubljana